Японо-американский договор безопасности или Договор безопасности между США и Японией (, , Ниппонкоку то Америкагассю:коку то но аида но андзен хосё:дзё:яку) — договор, подписанный 8 сентября 1951 года представителями США и Японии в Сан-Франциско. Договор, состоявший из пяти пунктов, фактически становился договором об американо-японском военно-политическом союзе, обязывавший Японию, однако, позволить США размещать свои военные базы и любой контингент вооружённых сил на территории страны.

Договор безопасности был подписан в тот же день, что и Сан-Францисский мирный договор. Его подписали с американской стороны госсекретарь США Дин Ачесон, его помощник Джон Фостер Даллес и сенаторы  и , с японской — премьер-министр Японии Сигэру Ёсида. 20 марта 1952 года договор был ратифицирован Сенатом, а 15 апреля был подписан президентом США Гарри Трумэном, вступив официально в силу 28 апреля 1952 года.

Содержание договора 
В связи с тем, что в день подписания Договора безопасности был заключён и Сан-Францисский мирный договор, положивший конец состоянию войны между Японией и подписавшими его странами-союзниками, Япония обязывалась отказаться от собственных вооружённых сил, предоставляя все обязанности по защите своей территории от внешней агрессии американцам, но при этом возвращаясь в мировое сообщество на правах его полноценного члена и формально освобождаясь от присутствия оккупационного контингента.

Договор состоял из пяти статей: согласно первой статье, Япония признавала за США право размещать любые вооружённые силы (армию, флот и авиацию) на территории Японии для поддержания мира на Дальнем Востоке и обеспечения гарантии национальной безопасности Японии. Американцы получали право использовать эти силы на Дальнем Востоке по своему усмотрению без предварительной консультации с японцами. Согласно второй статье, размещение любых военных баз третьих государств на территории Японии запрещалось без предварительного разрешения со стороны США; сами же американцы, согласно третьей статье, договаривались с японским правительством о том, где и какая численность войск размещалась на японском архипелаге.

Оценка договора 
Согласно статье IV договора, он мог прекратить действие тогда, когда по мнению правительств США и Японии станет возможным обеспечение поддержания безопасности и мира в Японии иным путём. Де-юре договор прекратил действие в 1960 году, однако де-факто союз между США и Японией был официально закреплён Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, условия которого были смягчены по сравнению с договором 1951 года.

На Сан-Францисской мирной конференции присутствовали 48 стран, однако СССР отказался подписать договор, а Китай на этой конференции не был представлен. Согласно советским официальным источникам, японо-американский договор безопасности противоречил решениям Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года и де-факто позволял Японии при необходимости вступить в военный блок с возможностью восстановления собственных вооружённых сил, а также игнорировал претензии стран, пострадавших от японской агрессии.

См. также 
 Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией
 Главнокомандующий союзными оккупационными войсками
 Оккупация Японии

Примечания

Литература 
 История дипломатии. Т. 5. Кн. 1. / Под ред. А. А. Громыко и др.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Политиздат, 1974., стр. 319
 Hughes, Christopher W. Japan's Security Agenda: Military, Economic, and Environmental Dimensions. Lynne Rienner Publishers, 2004.

Ссылки 
 Текст договора на сайте Йельского университета 

Международные договоры Японии
Международные договоры США
Американо-японские отношения
Военные базы США в Японии
События 8 сентября
Сентябрь 1951 года
1951 год в США
1951 год в Японии